Die Swiss Open 2017 im Badminton fanden vom 14. bis zum 19. März 2017 in der St. Jakobshalle in Münchenstein bei Basel statt. Das Preisgeld betrug 120.000 US-Dollar.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Lin Dan (Champion)
  Shi Yuqi (Finale)
  Ajay Jayaram (zurückgezogen)
  Jonatan Christie (zurückgezogen)
  H. S. Prannoy (Viertelfinale)
  Wang Tzu-wei (Halbfinale)
  Huang Yuxiang (2. Runde)
  Hsu Jen-hao (2. Runde)
  Anders Antonsen (3. Runde)
  Qiao Bin (3. Runde)
  Zulfadli Zulkiffli (zurückgezogen)
  Anthony Ginting (Halbfinale)
  Sameer Verma (2. Runde)
  Brice Leverdez (3. Runde)
  Ihsan Maulana Mustofa (Viertelfinale)
  Emil Holst (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Saina Nehwal (zurückgezogen)
  Zhang Beiwen (2. Runde)
  Chen Yufei (Finale)
  Liang Xiaoyu (zurückgezogen)
  Hsu Ya-ching (1. Runde)
  Linda Zechiri (Viertelfinale)
  Fitriani (Halbfinale)
  Chiang Mei-hui (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Chai Biao / Hong Wei (Champion)
  Li Junhui / Liu Yuchen (2. Runde)
  Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (Viertelfinale)
  Marcus Ellis / Chris Langridge (Halbfinale)
  Chen Hung-ling / Wang Chi-lin (Halbfinale)
  Mathias Christiansen / David Daugaard (Viertelfinale)
  Lu Ching-yao / Yang Po-han (2. Runde)
  Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Chen Qingchen / Jia Yifan (Champion)
  Puttita Supajirakul / Sapsiree Taerattanachai (Viertelfinale)
  Vivian Hoo Kah Mun / Woon Khe Wei (Viertelfinale)
  Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (Finale)
  Della Destiara Haris / Rosyita Eka Putri Sari (Viertelfinale)
  Greysia Polii / Rizki Amelia Pradipta (2. Runde)
  Maiken Fruergaard / Sara Thygesen (Halbfinale)
  Ni Ketut Mahadewi Istarani / Tiara Rosalia Nuraidah (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Zheng Siwei / Chen Qingchen (Halbfinale)
  Praveen Jordan / Debby Susanto (Finale)
  Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Champion)
  Pranav Chopra / Siki Reddy (Viertelfinale)
  Zhang Nan / Li Yinhui (Halbfinale)
  Terry Hee / Tan Wei Han (Viertelfinale)
  Mathias Christiansen / Sara Thygesen (Viertelfinale)
  Ronald Alexander / Melati Daeva Oktavianti (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2017
Badmintonwettbewerb in Münchenstein
Badminton 2017